Toto je seznam významných hor a kopců v Bulharsku řazený podle jejich nadmořské výšky.

Seznam hor a kopců 

 
Bulharsko
hory a kopce